— древнеегипетская богиня-змея смерти и перерождения.
 Ярет — древнеегипетская царица XVIII династии (Новое царство), супруга фараона Тутмоса IV.

См. также 
 Поля Иалу ()

Страницы значений:Тёзки